Kober, ou Köber, Koeber, apelido ocupacional Alemão:
 Rabbi Adolf Kober (1879  1958), historiador judeu-alemão
 Alice Kober (1906  1950), um arqueólogo e classicista american
 Umbeto Alencar Kober (1974- )químico Brasileiro
 Amelie Kober (º  1987, Bad Aibling), snowboarder alemão
 Karel Bohuš Kober (1849, Tábor  1890, Praha), atleta, e autor tcheco
 Franz (Josef) Kober (º  1956, Mamming), engenheiro alemão
 Ignác Leopold Kober (1825, Praha  1866), editore, impressora, livreiro tcheco
 Lars Kober (º 1976)
 Leopold Kober (1883  1970), geologo austríaco 
 Martin Kober (1550  1609), pintura alemão
 Theodor Kober (1865  1930), engenheiro, inventor och designer alemão

Köber 
Köber ou Koeber, o sobrenome das seguintes pessoas:
 Raphael von Koeber (1848  1923), um filósofo alemão/russo
 Sebastian Köber (º 1979), caixas alemão

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões